

Wydarzenia 

 Nikanor ze Stagiry, dowódca floty Aleksandra Wielkiego, został zamordowany z rozkazu Kasandra.

Zmarli 
 Fokion został skazany na śmierć przez wypicie cykuty